Een verkeersweg:
 N77 (België)
 N77 (Frankrijk)
 N77bis (Frankrijk)
 N77ter (Frankrijk)